Strelec je oseba, ki se ukvarja s strelstvom.

Strelec je poleg tega lahko:
 Strelec A*, astronomski objekt
 Strelec (ozvezdje)
 Strelec, Mala Subotica
priimek Strelec

es:Sagitario
sv:Skytten (olika betydelser)